Добрая Вода — название населённых пунктов:

Россия 
 Добрая Вода — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Добрая Вода — деревня в Мценском районе Орловской области.